The Perfect LUV Tape — четвёртый микстейп американского рэпера Lil Uzi Vert. Он был выпущен 31 июля 2016 года на лейблах Atlantic Records и Generation Now. Он был спродюсирован Cubeatz, Don Cannon, DP Beats, Ike Beatz, Lyle LeDuff, Maaly Raw, Nard & B, Metro Boomin, XL Eagle и Zaytoven. Микстейп считается духовным преемником Lil Uzi Vert vs. the World, поскольку на обложке The Perfect LUV Tape есть отсылки на обложку LUV vs. the World, а также на серию графических романов «Скотт Пилигрим». Обложка была создана Eryck Sakutaro. Песня «Do What I Want» была включена в саундтрек игры NBA 2K18.

Список композиций 
Информация взята из звуковых дорожек альбома.

Примечания
  сопродюсер
  неуказанный сопродюсер
 «Sideline Watching (Hold Up)» стилизована как «SideLine Watching (Hold Up)»	
 «Alfa Romeo AW30 (I Can Drive)» написана как «I Can Drive» в физических версиях

Участники записи 
Техника
 Kesha "K. Lee" Lee – запись , миксинг 
 Don Cannon – миксинг 
 Chris Athens – мастеринг 

Дополнительные участники
 Don Cannon – продюсер
 Carolyn Tracey – менеджер проекта
 Farris Knudsen – дизайнер обложки
 Matt Meiners – дизайнер упаковки

Чарты

Недельные чарты

Чарты в конце года

Сертификация

Примечания 

Микстейпы 2016 года
Альбомы Lil Uzi Vert